Ива́н Ива́нович Андре́ев (15 октября 1915, дер. Прахово, Смоленская губерния — 10 марта 1993, Санкт-Петербург) — советский живописец и педагог, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Санкт-Петербургского Союза художников (до 1992 года — Ленинградской организации Союза художников РСФСР).

Биография 
И. И. Андреев родился 15 октября 1915 года в деревне Прахово Смоленской губернии. Участник Великой Отечественной войны. Отмечен боевыми наградами. В 1945—1951 учился в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина на отделении живописи у Л. А. Островой, Б. А. Фогеля, М. И. Авилова. В 1951 окончил институт по мастерской М. И. Авилова с присвоением звания художника живописи. Дипломная работа — картина «Ленин и Крупская в общежитии ВХУТЕМАС» (Музей Академии художеств, Петербург).

Участвовал в выставках с 1951 года, экспонируя свои работы вместе с произведениями ведущих мастеров изобразительного искусства Ленинграда. Писал жанровые и исторические картины, портреты, пейзажи. В 1951 был принят в члены Ленинградского Союза советских художников. Преподавал с 1951 в Средней художественной школе в Ленинграде свыше тридцати лет. Удостоен почётного звания Заслуженный работник культуры Российской Федерации. 

Среди произведений, созданных художником, картины «Бойцы читают „Как закалялась сталь“ в землянке» (1944), «Портрет преподавателя Средней художественной школы И. И. Звонцовой» (1954), «Весенний этюд», «Стогуют овёс» (обе 1955), «Зимний этюд» (1956), «В. И. Ленин в Разливе» (1957), «Переборка шерсти» (1958), «Ликбез (Двадцатые годы в деревне)» (1960), «В кабинете В. И. Ленина», «Пейзаж» (обе 1961), «Год 1918-й. В. И. Ленин» (1964), «Портрет преподавателя Средней художественной школы Г. В. Рысиной» (1971), «Преподаватель физики СХШ П. С. Никитин», «Июль» (обе 1972), «Портрет искусствоведа В. П. Александрова» (1973), «Портрет писателя-журналиста А. В. Осипова», «Портрет участника обороны Ленинграда Н. Я. Зуева» (обе 1974), «Ликбез» (1980), «Портрет ветерана Великой Отечественной войны А. В. Ямова» (1983), «Сегодня в мире» (1984), «Портрет ветерана Великой Отечественной войны И. А. Гарбузова» (1985) и другие.
Произведения И. И. Андреева находятся в музеях и частных собраниях в России и за рубежом.
Скончался 10 марта 1993 года в Санкт-Петербурге на 78-м году жизни. 

 Сын — Андреев, Никита Иванович (1951 г. р.), художник-график.

Выставки

Примечания

Литература 
 Иванов С. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. — СПб.: НП-Принт, 2007. — С. 388, 403, 407. ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.

См. также 
 Изобразительное искусство Ленинграда
 Список живописцев Ленинградского Союза художников
 Ленинградский Союз художников

Художники СССР
Художники России
Члены Союза художников СССР
Художники Санкт-Петербурга
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Члены Санкт-Петербургского Союза художников